Plusieurs régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Aunis » :
 Le régiment d'Aunis (1650-1651)
 Le régiment d'Aunis (1684-1749;  
 Le régiment d'Aunis, renommé le  «  d'infanterie de ligne » 

Homonymie d'unités militaires